Князь Борис Иванович Троекуров — рында, комнатный стольник, спальник, воевода, окольничий и боярин во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Из княжеского рода Троекуровы. Старший сын князя Ивана Фёдоровича Троекурова (ум. 1622).

Имел сестёр:

 Княжна Марина Ивановна — жена Головина Алексея Ивановича (1583—1657).
 Княжна Анастасия Ивановна — жена боярина Стрешнева Ивана Фёдоровича Большого.

Биография

Служба Михаилу Фёдоровичу 
В 1635-1449 годах упоминается в стольниках. В 1635-1644 годах неоднократно в Дворцовых разрядах упоминается в чине рынды с сайдаком на различных военных и богомольных походах в Троице-Сергиев и иные монастыри. Несколько раз упоминается в чине чашника, который пить наливал за государевым столом при приёме датского королевича Вальдемара в Грановитой палате и на иных мероприятиях по приёму послов и посланников.

Служба Алексею Михайловичу 
В 1645 году показан в комнатных стольниках царя Алексея Михайловича, в сентябре при его коронации шёл девятым перед Государём в Успенский собор. В этом же году послан от Государя в Тулу к князю Черкасскому, иным воеводам и ко всем ратным людям с милостивым словом и с жалованием, а в марте назначен воеводой в Крапивне, а по «вестям» велено ему быть в сходе в Ливнах с бояриным князем Одоевским. В 1648 году показан в царских спальниках. При первом бракосочетании царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской тринадцатый в свадебном поезде, а на другой день восьмой мовник в мыльне с Государём. В ноябре 1649 года послан в Рязань и ближние вокруг него города дворян и детей боярских разбирать, жалование им давать и верстать новиков. В 1651- 1653 годах второй воевода в Казани. В мае 1654 года участвовал в государевом походе против Речи Посполитой, в июне приводил к присяге в верности Государю жителей Дорогобужа, в ноябре пожалован в окольничии и в этот день был у Государя за столом на обеде. В этом же году направлен вперёд для установки станов при богомольных походах царя в Саввино-Сторожевский, Пафнутьево-Боровский и Иосифо-Волоколамский монастыри. В марте 1655 года вновь участвовал в государевом походе против Речи Посполитой. В мае этого же года ехал перед Государём для установки станов в походе из Смоленска. В мае 1656 года приглашён к государеву столу в честь именин царевны Ирины Михайловны. В мае этого же года ехал первым для установки станов в государевом походе из Москвы в Смоленск и в июне из Смоленска под Ригу в походе против шведского короля, за что в июле в Полоцке был приглашён к царскому столу, где пожаловано ему за службу шуба, серебряный кубок и придача к денежному окладу 70 рублей. В августе представлял Государю датского посланника в государевом шатре под Куконосом. В 1657 году на Пасху, именины царевны Ирины Михайловны и в 1658 году был приглашаем в Золотую палату к государеву столу. В марте 1659 году первый судья в Разбойном приказе. В феврале 1661 года оставлен вторым для защиты столицы, на время отсутствия Государя в его богомольном походе в Троице-Сергиев монастырь. В январе 1671 года на втором бракосочетании царя Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной второй в сидячих царициных боярах. В августе этом же года с царём обедал у патриарха Иосафа II в его Столовой келье. В 1672 года пожалован в бояре.

Умер 17 января 1674 года.

Семья 
Жена — Аграфена Михайловна NN (ум. октябрь 1673), имели детей:

 Князь Троекуров Иван Борисович — рында, стольник, воевода, окольничий, начальник Стрелецкого приказа и боярин, женат третьим браком на Анастасии Фёдоровне Лопухиной, сестре царицы Евдокии Фёдоровны.
 Князь Троекуров Дмитрий Борисович — бездетный.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Троекуров Борис Иванович. стр. 328—329.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Троекуров Борис Иванович. стр. 295.
 Сост. А. В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. — М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю. В. Анхимюк. Ю. М. Эскин. Троекуров Борис Иванович. стр. 48. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М. А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Борис